Ва́рдзиа () — село Аспиндзского муниципалитета края Самцхе-Джавахети Грузии. Расположено в долине реки Кура (Мтквари), примерно в 30 км от посёлка городского типа Аспиндза. Населено преимущественно грузинами.

Достопримечательности 
Рядом с селом расположен знаменитый пещерный монастырский комплекс XII века Вардзиа. Село также известно как бальнеологический курорт. В советские годы в селе была построена четырёхэтажная гостиница, ныне не функционирует.

Примечания 

Населённые пункты Аспиндзского муниципалитета
Бальнеологические курорты в Грузии